albo es una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), desarrollada en Ciudad de México en el año 2016 y con operatividad a través de aplicación móvil en todo el país. En la actualidad, la institución está autorizada, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México.

Historia 
albo fue fundada en 2016 por Ángel Sahagún, quien desde entonces y hasta la actualidad se mantiene como CEO de la compañía.  Tras 6 años de operatividad a nivel nacional, en 2022 albo fue oficialmente reconocida como FinTech en el país, para ser considerada como institución de fondos de pago electrónico. 

Durante toda su trayectoria, la institución ha sido impulsada por inversionistas ángeles y fondos semilla, obteniendo rondas de inversión desde 7,4 millones de dólares en 2019 hasta los 45 millones de dólares en 2020.

Servicios 
albo está especializada en el servicio de emisión de tarjetas Mastercard internacional y tarjetas virtuales, gestionadas digitalmente mediante una app propia.

La aplicación móvil está disponible para dispositivos tanto con sistema operativo Android, como iOS y HarmonyOS 2.

Referencias 

Tecnología Financiera